Charlotte zu Mecklenburg bzw. Charlotte von Mecklenburg ist der Name folgender Personen:
 Charlotte von Mecklenburg-Strelitz (1769–1818), Herzogin zu Mecklenburg und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen
 Charlotte Friederike zu Mecklenburg (1784–1840), Herzogin zu Mecklenburg aus der Linie Mecklenburg-Schwerin und durch Heirat Prinzessin von Dänemark
 Charlotte Sophie von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1731–1810), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld und durch Heirat Erbprinzessin zu Mecklenburg

Siehe auch:
 Luise Charlotte zu Mecklenburg (1779–1801), Herzogin zu Mecklenburg und durch Heirat Erbherzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg
 Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz (1744–1818), Herzogin zu Mecklenburg und durch Heirat Königin von Großbritannien und von Irland sowie Kurfürstin von Braunschweig-Lüneburg und später Königin von Hannover